Krottenthal ist der Ortsname von

 Krottenthal (Baierbach), Ortsteil der Gemeinde Baierbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Krottenthal (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Krottenthal (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Krottenthal (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Krottenthal (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Krottenthal (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Krottenthal (Steinkirchen), Ortsteil der Gemeinde Steinkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Krottenthal (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Krottenthal (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Krottenthal (Waakirchen), Ortsteil der Gemeinde Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Krottenthal (Zell), Ortsteil der Gemeinde Zell, Landkreis Cham, Bayern

 Krottenthal (Gemeinde Bergland), Ortsteil von Bergland Bezirk Melk, Niederösterreich
 Krottenthal (Gemeinde Wolfpassing), Ortschaft der Gemeinde Wolfpassing, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Krottenthal (Gemeinde Hofkirchen), Ortsteil von Hofkirchen im Traunkreis, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Krottenthal (Gemeinde Roßbach), Ortschaft der Gemeinde Roßbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Krottenthal (Gemeinde Steegen), Ortschaft der Gemeinde Steegen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Krottenthal (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Krottental-Karbach